Гордон, Дэвид:
  (1858—1919) — канадский политик, член Палаты общин от Кент-Иста (1904—1917).
  (1865—1946) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1911—1913), председатель Законодательного собрания Южной Австралии (1932—1944).
  (1882—1963) — британский футболист и тренер, главный тренер клуба «Хиберниан» (1919—1921).
  (1832—1893) — канадский политик, член Палаты общин от Ванкувера (1882—1893).
 Гордон, Дэвид, 4-й маркиз Абердин и Темер (1908—1974) — британский пэр.